

Cinema 
 Babylon – film del 1980 diretto da Franco Rosso
 Babylon: la paura è la migliore amica dell'uomo – film del 1994 diretto da Guido Chiesa
 Babylon – film del 2001, #9 del Dogma 95
 Babylon – film del 2022 diretto da Damien Chazelle

Geografia 
 Babylon – dove sorgeva la fortezza legionaria di epoca romana (oggi facente parte de Il Cairo)
 Babylon – comune del Distretto di Domažlice (Repubblica Ceca)
 Babylon – città della Contea di Suffolk, New York (Stati Uniti d'America)

Informatica 
 Babylon – software per la traduzione linguistica

Letteratura 
 Babylon – romanzo di Viktor Pelevin del 2000
 Babylon – rivista

Musica 
 Babylon – traccia dell'album Faster Pussycat dei Faster Pussycat del 1987
 Babylon – singolo di David Gray del 1999, dall'album White Ladder
 Babylon – album dei Ten del 2000
 Babylon – album degli Skindred del 2002
 Babylon – album di Dario Aspesani del 2003
 Babylon – album dei W.A.S.P. del 2009
 Babylon – singolo di Congorock del 2011
 Babylon – album di Matt Skiba del 2012
 Babylon – singolo di SZA del 2014
 Babylon – singolo di 5 Seconds of Summer  del 2018

Radio 
 Babylon, programma radiofonico con Carlo Pastore

Televisione 
Babylon – serie tv di commedia drammatica inglese del 2014
 Babilonia (Babylon) – episodio della prima stagione di Mad Men
 Il vero nemico (Babylon) – episodio della nona stagione di Stargate SG-1

Pagine correlate 
 Babilonia (disambigua)

Altri progetti